Тази статия е за ПФК Литекс (Ловеч) през сезон 2007/2008 и включва информация за ръководството, играчите и изиграните мачове през този сезон. През този сезон отборът завършва на 4-то място в „А“ футболна група.

Трофеи

Клубът

Треньорски щаб 

<noinclude>

Екипировка

Ръководство 
 Мажоритарен собственик: Гриша Ганчев
 Президент: Ангел Бончев
 Финансов директор: Величко Дихонов
 Административен директор: Георги Коларов
 Главен мениджър: Стойчо Стоилов
 Завеждащ отдел „Международни връзки“: Рада Велинова
 Директор на Академията: Ферарио Спасов

Трансфери 

Последна актуализация: 8 февруари 2008
Източници: SportNI.bg
Нац. = националност, Поз. = позиция, ТП = трансферен прозорец.

Играчи

Статистика 

Последна актуализация: 17 февруари 2008
Източници: PFL.bg
Нац. = националност, Поз. = позиция.

Купа на УЕФА

Първи квалификационен кръг

Втори квалификационен кръг

Първи кръг

„А“ футболна група

Резултати 

Последна актуализация: 18 февруари 2008
Източници: Gong.BG

Класиране

Кръг по кръг 

Последна актуализация: 18 февруари 2008
Източници: PFL.bg
Място: Д = Домакин, Г = Гост; Резултат: П = Победа, Р = Равен, З = Загуба.

Купа на България 

Заб.* Литекс печели Купата на България.

Бележки 

Литекс (Ловеч) през сезоните
Футболни отбори през сезон 2007/08